47-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 12-й среди юношей и девушек () прошли в австрийском Обертиллиахе с 23 января по 1 февраля 2013 года.

Соревнования проходили среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Участники 

Сборная России

Тренеры: мужская юниорская команда — Александр Касперович, женская юниорская команда — Николай Савинов

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

См. также 
 Чемпионат мира по биатлону 2013

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2013 год в биатлоне
Международные соревнования по биатлону в Австрии
Январь 2013 года
Февраль 2013 года
Спорт в Австрии в 2013 году
Чемпионаты мира в Австрии